Cacomixtle  es el nombre común de dos especies de prociónidos americanos:

Bassariscus astutus
Bassariscus sumichrasti